Shexing (kinesiska: 社硎, 社硎乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 94 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shexing är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Duwei,  km sydväst om Shexing. Omgivningarna runt Shexing är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina